Once Upon a Time ("c'era una volta" in lingua inglese) può riferirsi a varie voci:

Cinema 
 Once Upon a Time  – film del 1910 diretto da Harry Solter
 Once Upon a Time – film del 1918 diretto da Thomas Bentley
 L'ottava meraviglia (Once Upon a Time) – film del 1944 diretto da Alexander Hall
 Once Upon a Time (원스 어폰 어 타임) – film del 2008 diretto da Jeong Yong-ki

Giochi 
 Once Upon a Time – gioco di carte di Richard Lambert, Andrew Rilstone e James Wallis del 1993

Musica 
 Once Upon a Time – album di Donna Summer del 1977
 Once Upon a Time – singolo di Donna Summer del 1977
 Once Upon a Time: The Singles – album dei Siouxsie and the Banshees del 1981
 Once Upon a Time – album dei Simple Minds del 1985
 Once Upon a Time – singolo dei The Pogues del 1993, dall'album Waiting for Herb
 Once Upon a Time – singolo dei Down Low del 1998, dall'album Third Dimension 
 Once upon a Time – singolo degli AIR del 2007

Televisione 
 Once Upon a Time – serie televisiva (1973)
 C'era una volta (Once Upon a Time) – serie televisiva statunitense (2011)
 C'era una volta nel Paese delle Meraviglie  (Once Upon a Time in Wonderland) – serie televisiva statunitense (2013) 
 C'era una volta (Once Upon a Time) – episodio della terza stagione di Ai confini della realtà (1959)
 C'era una volta (Once Upon a Time) – episodio de Il prigioniero
 C'era una volta (Once Upon a Time) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager
 C'era una volta... (Once Upon a Time) – episodio della terza stagione di Streghe